Atom může znamenat:

 atom – základní částice běžné hmoty
 Intel Atom – procesor firmy Intel
 Atom (standard) – webový standard
 Asociace turistických oddílů mládeže (A-TOM) – české občanské sdružení
 Atom (editor) – programátorský textový editor
 atom (teorie uspořádání) – pojem z matematiky, přesněji z teorie uspořádání
 Walter Atom – československý letecký motor konfigurace boxer

Externí odkazy